John Bryden est un nom pouvant désigner:

 (1833-1915), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1927-2012), joueur écossais de curling
John G. Bryden (1937-2016), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (né en 1943), homme politique et journaliste canadien

Voir aussi

Bryden, John